de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Barrett (Minnesota)
Barrett (Texas)

en verder:
Spencer Barrett (1948), Canadees botanicus
Barrett (muziekalbum) - Muziekalbum van Syd Barrett
Barrett Firearms Manufacturing, een vuurwapenproducent
Geweren van deze producent, zoals de M107